Vingt-Sept-Février ou XXVII-Février ou 27-Février, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

27 février,  jour de l'année du calendrier grégorien.

Odonyme 

Quelques noms de voies ou places, contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

Aucun odonyme contenant cette date écrite en français n'a été recensé jusqu'à début 2018;

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page :

Graphies en langue étrangère 

De tels odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, notamment :

En espagnol, « 27 de Febrero » ou « Veintisiete de Febrero »
 Au Mexique : événements non connus.
 « Calle 27 de Febrero », à , dans l'État de Tamaulipas.
 « Avenida 27 de Febrero » et « Prolongacion 27 de Febrero » (alias « Avenida Felipe Carillo Puerto »), à Villahermosa, dans l'État de Tabasco.
 En République dominicaine : événements non connus
 « Avenida 27 de Febrero » et « Expreso 27 de Febrero », à  Saint-Domingue, dans le Distrito Nacional.

Œuvres artistiques et de fiction

Références 

Néant

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore enregistré dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail (France), Géoportail (Belgique), Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Néant

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Néant

Géolocalisation des odonymes en langue étrangère

Voir aussi 

27